Název Kocourov má více sídel:
 Kocourov (Bílá), část obce Bílá v okrese Liberec
 Kocourov (Horšovský Týn), část města Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Kocourov (Mochtín), část obce Mochtín v okrese Klatovy
 Kocourov (Slavíkov), část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Kocourov (Třebenice), část obce Třebenice v okrese Litoměřice

Související články 
 Kocour
 Kocourovec
 Kocourkov

Externí odkazy